Янг або Юнг () — прізвище англійського походження.

 Алекс Янг (1937—2017) — шотландський футболіст, нападник.
 Алекс Янг (1880—1959) — шотландський футболіст, нападник.
 Альф Янг (1905—1977) — англійський футболіст і футбольний тренер.
 Ангус Янг (1955) — соло-гітарист та автор пісень австралійського рок-гурту AC/DC.
 Брігам Янг (1801—1877) — американський релігійний діяч, президент Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів.
 Венделл Янг (1963) — канадський хокеїст, тренер.
 Джейсон Янг (1972) — канадський хокеїст.
 Джефф Янг (1962) — американський музикант, найбільш відомий як гітарист треш-метал гурту Megadeth.
 Джон Янг, барон Лісгар (1807—1876) — англійський політик.
 Джон Янг (1930—2018) — астронавт США.
 Ендрю Янг (нар. 1975) — американський підприємець, адвокат.
 Ерл Янг (1941) — американський легкоатлет, олімпійський чемпіон (1960).
 Ерік Янг (1960) — валлійський футболіст, центральний захисник.
 Ешлі Янг (1985) — англійський футболіст.
 Ларрі Янг (1940—1978) — американський джазовий органіст.
 Лестер Янг (1909—1959) — американський джазовий тенор-саксофоніст
 Лоретта Янг (1913—2000) — американська акторка.
 Люк Янг (1979) — англійський футболіст.
 Майті Джо Янг (1927—1999) — американський блюзовий гітарист.
 Малькольм Янг (1953—2017) — рок-музикант, відомий як засновник і ритм-гітарист австралійської рок-групи AC/DC.
 Ніл Янг (1945) — канадський музикант.
 Роберт Янг (1907—1998) — американський актор
 Роланд Янг (1887—1953) — американський актор.
 Скотт Янг (1967) — американський хокеїст.
 Таддеус Янг (1988) — американський баскетболіст, форвард.
 Теренс Янг (1915—1994) — англійський кінорежисер.
 Тім Янг (1955) — канадський хокеїст.
 Тодд Янг (; 1972) — американський політик-республіканець.
 Томас Юнг (1773—1829) — англійський фізик, медик і мовознавець.
 Філемон Янг (1947) — прем'єр-міністр Камеруну.
 Чарлз Огастес Янг (1834—1908) — американський астроном.
 Чженьнін Янг (1922) — американський фізик, китайського походження; лауреат Нобелівської премії.
 Шон Янг (1959) — американська акторка, фотомодель.

Янг Тауншип — селище в окрузі Індіана, штат Пенсільванія
 Янг Тауншип — селище в окрузі Джефферсон, штат Пенсильванія
 Янг — переписна місцевість, штат Аризона

Див. також 
 Юнг

Англійські прізвища